Kittorsalik bezeichnet:
 Kittorsalik (Insel, Kitsissuarsuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kittorsalik (Insel, Qaassuk), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kittorsalik (Insel, Qaqqarsuatsiaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kittorsalik (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kittorsalik (Insel, bei Ikerasaarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kittorsalik (Insel, bei Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kittorsalik (Insel, Qeqertarsuatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kittorsalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland